

Patronyme 

 André Senghor (né en 1986), footballeur sénégalais ;
 Augustin Diamacoune Senghor (1928 - 2007), dirigeant indépendantiste de la Casamance ;
 Binta Senghor (née en 1992), lutteuse sénégalaise ;
 Blaise Senghor (1932 - 1976), cinéaste sénégalais ;
 Colette Senghor (1925-2019), épouse de Léopold Sédar Senghor
 Constance Senghor (née en 1963), athlète sénégalaise ;
 Farba Senghor, homme politique sénégalais ;
 Fatou Kande Senghor (1971-), artiste multidisciplinaire sénégalaise ;
 Lamine Senghor (1889 - 1927), homme politique sénégalais ;
 Léopold Sédar Senghor (1906 - 2001), poète, écrivain et premier président de la République du Sénégal (1960-1980), naturalisé français ;
 Maurice Sonar Senghor (1926 - 2007), neveu du précédent, acteur et metteur en scène sénégalais ;
 Papa Arfang Senghor (1989-), écrivain sénégalais ;

Édifices 
 l’aéroport international Léopold-Sédar-Senghor de Dakar (Sénégal) ; 
 la passerelle Léopold-Sédar-Senghor de Paris (France) ; 
 le pont Léopold-Sédar-Senghor de Nantes (France) ;
 le stade Léopold-Sédar-Senghor de Dakar (Sénégal) ;
 le centre culturel Blaise Senghor de Dakar ;
 l’université Senghor d’Alexandrie (Égypte);
l'Espace Culturel Léopold Sédar Senghor du May-sur-Evre (France).

Autres 
 le prix Senghor (prix Senghor du premier roman francophone et francophile) ;

Liens externes 
 

Homonymie de patronyme